Donald Adamson - Brits historicus, biograaf en auteur
 Nelly Adamson - Belgisch-Frans tennisspeelster
 Stuart Adamson - Brits musicus
 Amandus Adamson - Estisch beeldsnijder en beeldhouwer
 James Adamson - Amerikaans ruimtevaarder
 Joy Adamson - naturalist, kunstenaar en auteur
 Adamson (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar Joy